Кольница (, ) — многозначный топоним.

Белоруссия 
 Кольница — озеро на востоке Брагинского района Гомельской области.

Польша 
 Кольница — деревня в Турекском повете Великопольского воеводства.
 Кольница — деревня в Августовском повете Подляского воеводства.
 Кольница — деревня в Бжегском повете Опольского воеводства.